Leche de gallina puede referirse a:
 el nombre común de la planta Ornithogalum pyrenaicum.
 el nombre común de la planta Ornithogalum umbellatum.